Partl steht für:

 Alois Partl (* 1929), österreichischer Politiker (ÖVP) und Landeshauptmann von Tirol

 Partl (Gemeinde Roßleithen), Ortsteil von Roßleithen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich